Tapso puede referirse a:

 Tapso, localidad de la Argentina;
 Tapso, centro arqueológico de Italia; o
 Tapso, yacimiento arqueológico situado al este de la actual Tunicia.